Бурукшу́н — село в Ипатовском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации.

Название 
Точное значение названия населённого пункта неизвестно. 

В «Словаре народных географических терминов» «Бурукчун» - это плато с широкими и плоскими западинами. Также, возможно слово заимствовано из тюркского языка, в котором «бурук» - это складка, морщина. В этимологическом словаре тюркских языков похожее слово «Бурунчук» («Вürüncük») - турецкого происхождения и означает «тонкую пряжу, тулуп»; эту версию также нельзя исключать, так как в 80-х годах XIX века здесь насчитывалось 6 тысяч овец.

Варианты названия 
 Бурукшун (Гашун),
 Бурукшунское,
 Бурукшунское (тожъ Гашунъ).
 Старо-Бурукшунское (Гашун)

География 
Расстояние до краевого центра: 106 км. Расстояние до районного центра: 36 км.

 Климат
Климат - континентальный, засушливый, температура января -5, температура июля + 25. Лето сухое и жаркое. Количество осадков незначительное - 350 мм. Преобладающие восточные ветры летом приносят суховеи и засухи, а зимой - пыльные бури.

История 

Селение Бурукшунское образовано 16 мая 1872 года и причислено к Виноделенской волости. Населено жителями Полтавской и Черниговской губерний России. Одновременно образовалось село Гашун при балке Сухая Падина в урочище Гашун-Сала; здесь обосновались юго-восточные украинцы. Через год-другой они слились в единое село Бурукшун со 180 дворами, 1207 жителями, двумя торговыми заведениями.

В справочнике 1881 года село уже указано в собственной волости.

В 1883 году село ещё числилось в Новогригорьевском уезде как селение Бурукшунское, а по сведениям 1909 года уже состоит в Благодарненском уезде и именуется как Бурукшунское (Гашун).

В 1918 году на Ставрополье начался процесс коллективизации, не получивший достаточного развития из-за гражданской войны. После окончательного установления советской власти в регионе стали создаваться коммуны и артели, организуемые бывшими красноармейцами. В 1921 году в селе Бурукшун была образована артель им. Ленина.

В 1924 году в селе организован исполнительный комитет сельского Совета. 

В 1925 году в Бурукшунский сельсовет входили: с. Бурукшун, пос. Ипатовский, х. Московский.

В 1964 году в село провели газ. Считается, что Бурукшун был первым газифицированным селом СССР.

В 1991 году он был преобразован в Бурукшунский сельский Совет, а 1997 году — в администрацию села Бурукшун. В 2005 году, в связи с реформой местного самоуправления, сельская администрация была переименована в администрацию муниципального образования села Бурукшун.

До 1 мая 2017 года село образовывало упразднённое сельское поселение cело Бурукшун.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Инфраструктура 
 Социально-культурное объединение
 Краевая туберкулезная больница. Открыта 4 июня 1960 года как Туберкулезный санаторий
 Охотничье хозяйство «Бурукшунские зори»
 Сбербанк, Доп.офис № 1856/08
 СПК «Родина». Открыт 14 октября 2000 года 
 С юго-западной стороны села находится общественное открытое кладбище площадью 50 тыс. м².

Образование 
 Детский сад № 20 «Малышок». Открыт в октябре 1969 года
 Средняя общеобразовательная школа № 12. Трёхэтажное здание на 640 мест, в эксплуатации - с 1 апреля 1972 года.

Русская православная церковь 
В 1991 году на пожертвования жителей села и за счёт средств СПК «Родина» был построен храм Святителя Николая Чудотворца.

Люди, связанные с селом 
 Левда Иван Михайлович (1926) — участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., кавалер орденов Отечественной войны I степени, Славы IIIстепени, Трудового Красного Знамени

Памятники 
 Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 1965 год

Примечания

Литература 
 Бурукшунское (Новый Бурукшун) село (Благодаринский уезд) в книге «Ставропольская губерния в статистическом, географическом, историческом и сельско-хозяйственном отношениях», А.Твалчрелидзе (инспектор народных училищ). Ставрополь, типография М. Н. Корицкого, 1897 г.

Упразднённые муниципальные образования Ипатовского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году
Населённые пункты Ипатовского городского округа